Arco etneo – vasto territorio interregionale formato da aree delle città di Reggio, di Messina, Catania e Siracusa 
 Camporotondo Etneo – comune italiano della città metropolitana di Catania
 Etneo – aggettivo, per persona o cosa legata all'Etna
 Piedimonte Etneo – comune italiano della città metropolitana di Catania 
 Pisano Etneo – frazione di Zafferana Etnea
 Stazione di Piedimonte Etneo – stazione della ferrovia Circumetnea
 Tremestieri Etneo – comune italiano della città metropolitana di Catania

Pagine correlate 
Etnea